nEUROn, ossia il programma Dassault nEUROn
 Neuron - rivista scientifica
 Neuron - software
 Hartmann Neuron - sintetizzatore musicale